— железнодорожная станция на линии Маруноути, расположенная в специальном районе Синдзюку в Токио. Станция обозначена номером M-10. Была открыта 15 марта 1959 года. На станции установлены автоматические платформенные ворота.

Планировка станции
Две платформы бокового и два пути.

Близлежащие станции

Ссылки
 Tokyo Metro: Станция Синдзюку-Гёэммаэ